Andrea di Cione Arcangelo (Florence, 1308 - aldaar, na 25 augustus 1368), beter bekend als Orcagna, was een Florentijnse schilder, beeldhouwer en architect. Hij was student van Andrea Pisano evenals van Giotto di Bondone. Zijn broers Jacopo en Nardo di Cione waren ook kunstenaars.

Zijn werken omvatten het altaarstuk Verlosser met Madonna en Heiligen (1354-1357) in de Strozzi-kapel in de Santa Maria Novella in Florence.
Een ander bekend werk van hem is Triomf van de Dood (ca 1350). Dit indringende schilderij over de gruwel van de pest behoort tot de collectie van het Museo dell'Opera di Santa Croce (Florence).

Italiaans kunstschilder
Italiaans beeldhouwer
Italiaans architect